Rivière Sauvage kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Rivière Sauvage (vattendrag i Kanada, lat 46,29, long -72,16), Québec, 
 Rivière Sauvage (vattendrag i Kanada, lat 46,67, long -73,90), Québec, 
 Rivière Sauvage (vattendrag i Kanada, lat 45,78, long -71,14), Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar